

Поэма Вергилия и связанная с ней традиция 
 Энеида () — латинская поэма Вергилия о странствиях Энея.

В XVII—XIX веках на сюжет «Энеиды» были написаны на разных языках бурлескные ироикомические поэмы:

 «Энеида» П. Скаррона (французский язык)
 «Энеида» А. Блюмауэра (немецкий язык)
 «Вергилиева Енеида, вывороченная наизнанку» Н. П. Осипова (русский язык)
 «Виргилиева Энеида, на украинский язык перелицованная И. Котляревским» И. П. Котляревского (украинский язык)
 «Энеида наизнанку» В. П. Ровинского (белорусский язык)
 «Энеида» — украинский мультфильм режиссёра Владимира Дахно, снятого по мотивам поэмы-бурлеска И. Котляревского в 1991 г.

Виды бабочек 
«Энеида» (, омонимия с названием поэмы Вергилия возникает только в русской передаче) называется ряд видов бабочек:

 Энеида болотная восточная
 Энеида Элуэса

См. также 
 Эней (значения)